Les élections régionales françaises de 2021 ont lieu les  et  afin de renouveler les quatorze conseils régionaux français ainsi que les assemblées des collectivités territoriales uniques de Corse, Guyane et Martinique.

Initialement prévues en , ces élections sont repoussées de trois mois en raison de la pandémie de Covid-19. Elles ont lieu en même temps que les élections départementales.

Contexte

Politique 

Ces élections font suite aux élections régionales de , qui ont eu lieu après que la loi de la même année a réduit le nombre de régions métropolitaines de 22 à 13.

Une courte majorité des présidents de conseils régionaux sortants sont issus de la droite ou du centre droit (Les Républicains, Les Centristes, divers droite), le reste étant de gauche (Parti socialiste, divers gauche) ou régionalistes (Corse, Martinique). La République en marche (LREM), le parti du président de la République Emmanuel Macron, et ses alliés (MoDem et Agir) ne détiennent aucune région.

Report dû à la Covid-19 
En vertu de la loi de 2015 sur les régions, le scrutin doit initialement se tenir en , en même temps que les élections départementales. Le président de la République, Emmanuel Macron, annonce en  envisager le report des élections régionales après la présidentielle. Cette possibilité rencontre cependant l’opposition de nombreux élus sortants, et le nouveau Premier ministre, Jean Castex, annonce le mois suivant qu'un tel report est écarté.

La deuxième vague de la pandémie de Covid-19 contraint tout de même à un report, bien que plus réduit. Un texte de loi reportant les élections de trois mois, soit les  et , est adopté par le Parlement en . En , tandis que la campagne de vaccination contre la Covid-19 s'avère moins rapide que prévu, l’exécutif envisage de reporter une nouvelle fois les élections, cette fois à l’automne 2021. Mais le Conseil scientifique Covid-19 refuse de se prononcer sur le sujet, tandis que l'opposition s’y montre hostile, tout comme la grande majorité des maires, consultés par le gouvernement. Un recul d'une semaine est néanmoins acté, ce qui fixe le premier tour au  et le second au .

Système électoral 

Les conseils régionaux et les assemblées des collectivités territoriales uniques de Corse, Guyane et Martinique sont élus pour six ans selon un système mixte à finalité majoritaire : il s'agit d'un scrutin proportionnel plurinominal combiné à une prime majoritaire attribuée à la liste arrivée en tête, si besoin en deux tours de scrutin (de 25 % des sièges pour les conseils régionaux, de  en Corse, Guyane et Martinique). Les électeurs votent pour une liste fermée de candidats, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes doivent respecter la parité en comportant alternativement un candidat de chaque sexe.

Au premier tour, la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés remporte la prime majoritaire, et les sièges restants sont répartis à la proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant franchi le seuil électoral de 5 % des suffrages exprimés, y compris la liste arrivée en tête.

Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue, un second tour est organisé entre toutes les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour (7 % en Corse). Les listes ayant obtenu au moins 5 % peuvent néanmoins fusionner avec les listes pouvant se maintenir. La répartition des sièges se fait selon les mêmes règles qu'au premier tour, la seule différence étant que la prime majoritaire est attribuée à la liste arrivée en tête, qu'elle ait obtenu ou non la majorité absolue.

Partout sauf en Corse, une fois connu le nombre de sièges attribués à chaque liste au niveau régional, ceux-ci sont répartis entre sections territoriales (qui correspondent aux départements pour la métropole), au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section.

Sondages

Incidents et dysfonctionnements

Dans la diffusion des professions de foi 
Ces élections donnent lieu à une polémique en raison des sérieuses difficultés constatées dans l’envoi des professions de foi des candidats. Ainsi, pour la première fois en France, de nombreux électeurs ne reçoivent pas à leur domicile la traditionnelle propagande électorale. Critiqué sur ce point, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, reconnaît dans l’entre-deux-tours des  en mettant en cause La Poste mais surtout la société privée Adrexo, chargée de la distribution des documents électoraux dans sept régions. Ces problèmes se répètent en vue du second tour.

Dans un rapport rendu le , une mission d'information du Sénat indique qu’au moins un quart des électeurs n’a reçu aucun document pour le premier tour, soit un chiffre très largement supérieur à celui fourni initialement par le gouvernement. Pour le second tour des élections régionales, La Poste et Adrexo affirment que le matériel électoral n’est pas parvenu à 40 % des citoyens, .

La commission des Lois de la chambre haute juge ces différents pourcentages toujours « sous-évalués » et dénonce un  imputable aussi bien au ministère de l’Intérieur qu’à la société Adrexo, les dysfonctionnements de La Poste lui apparaissant comme mineurs. Pour les sénateurs, cette situation a favorisé l’abstention historique constatée à ces élections. Le , le ministère de l'Intérieur annonce la résiliation de son contrat avec Adrexo pour la distribution des professions de foi et précise que la mise sous pli de celles-ci sera à l’avenir réalisée par les services préfectoraux.

Lors des votes du premier tour 

Au premier tour, des présidents et assesseurs de plusieurs bureaux de vote constatent l’absence de bulletins pour certaines listes sur les tables de vote. À Cousolre (Nord), les bulletins de seulement six listes sont proposés aux électeurs, y compris à Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice.

À Marseille (Provence-Alpes-Côte d'Azur), la presse relève que plus d'une quarantaine de bureaux (soit 10 % du total) n’ont pas ouvert à  en raison d'un manque d’assesseurs et de présidents, ce qui a conduit la police à réquisitionner des citoyens pour tenir le scrutin, en vertu du Code électoral. Les médias et l’opposition municipale font savoir que plusieurs bureaux ne sont toujours pas ouverts à la mi-journée, la droite invoquant . De son côté, le député local (LFI) Jean-Luc Mélenchon s’interroge sur la légitimité de ces opérations de vote. La municipalité de gauche minimise ces dysfonctionnements, affirmant que seuls 2 % de bureaux n’ont pas ouvert à l’heure, tandis que la préfecture indique qu’« au moins » 34 bureaux sont concernés. Des services juridiques de candidats relèvent qu’une telle situation est  en France et que des élections ont été annulées pour des motifs beaucoup moins sérieux. Une pénurie d'assesseurs est également constatée dans d’autres communes, notamment à Saint-Étienne (Loire).

D’autres témoignages font état d’enveloppes retrouvées hors de bureaux de vote ou dans les poubelles de ceux-ci. Un président indique ainsi que 15 % à 20 % des électeurs de son bureau pourraient avoir été privés du scrutin.

Synthèse des résultats

Présidences

Résultats nationaux par nuances

Résultats détaillés

Auvergne-Rhône-Alpes 

Président sortant : Laurent Wauquiez (LR)

Bourgogne-Franche-Comté 

Président sortant : Marie-Guite Dufay (PS)

Bretagne 

Président sortant : Loïg Chesnais-Girard (PS)

Centre-Val de Loire 

Président sortant : François Bonneau (PS)

Corse 

Président sortant :
 président de l'Assemblée de Corse : Jean-Guy Talamoni (CL)
 président du conseil exécutif : Gilles Simeoni (FaC)

Grand Est 

Président sortant : Jean Rottner (LR)

Guadeloupe 

Président sortant : Ary Chalus (GUSR-LREM)

Guyane 

Président sortant : Rodolphe Alexandre (GR)

Hauts-de-France 

Président sortant : Xavier Bertrand (DVD)

Île-de-France 

Président sortant : Valérie Pécresse (SL)

La Réunion 

Président sortant : Didier Robert ()

Martinique 

Président sortant :
 président de l'Assemblée de Martinique : Claude Lise (RDM)
 président du conseil exécutif : Alfred Marie-Jeanne (MIM)

Normandie 

Président sortant : Hervé Morin (LC)

Nouvelle-Aquitaine 

Président sortant : Alain Rousset (PS)

Occitanie 

Président sortant : Carole Delga (PS)

Pays de la Loire 

Président sortant : Christelle Morançais (LR)

Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Président sortant : Renaud Muselier (LR)

Analyse et conséquences 
À l'exception du cas particulier de la Corse, l'abstention atteint des records ; jamais des élections (hors référendum) n’ont aussi peu mobilisé les électeurs sous la Cinquième République.

La droite arrive en tête des voix au second tour mais la gauche obtient un plus grand nombre de régions avec huit régions contre sept pour la droite et une aux régionalistes. La droite perd de justesse La Réunion alors que la gauche s’impose dans toutes les régions d'outre-mer. Quasiment tous les présidents des régions sont réélus, les commentateurs soulignant un phénomène de « prime aux sortants », alors que la reconduction de certains étaient jugée incertaine, notamment dans les Hauts-de-France ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le Rassemblement national est considéré comme le grand perdant de cette élection en ne remportant aucune collectivité, tandis que La République en marche subit un camouflet en ne gagnant aucune région et en voyant ses listes éliminées dès le premier tour dans plusieurs régions.

Des commentateurs estiment que des thématiques comme la sécurité publique ont été très présentes pendant la campagne alors qu’elles ne sont pas de la compétence des régions.

Suites 
Afin d'éviter une trop grande proximité des élections suivantes avec les deux tours de l'élection présidentielle et les législatives d'avril-, le mandat des conseillers élus en 2021 est exceptionnellement prolongé à six ans et neuf mois. Les prochaines élections ont par conséquent lieu en 2028 au lieu de 2027. Carole Delga est élue à la tête des Régions de France le .

Notes et références

Notes

Références 

Scrutin reporté en raison de la pandémie de Covid-19